Cockshutt est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Patronyme
Henry Cockshutt (1868-1944), lieutenant-gouverneur de l'Ontario
Ignatius Cockshutt (1812-1901), homme d'affaires canadien
James G. Cockshutt (????-1885), manufacturier canadien
William Foster Cockshutt (1855-1939), homme politique canadien

Toponyme

Cockshutt, village du Shropshire

Entreprise
Cockshutt Plow Company, manufacturier de machinerie lourde

Homonymie de patronyme